Prostanthera howelliae — вид цветковых растений рода  семейства Яснотковые. Распространен в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Впервые описан в 1929 году австралийским ботаником Уильямом Блэкли.

Распространение 
Вид распространен в Юго-восточной части Австралии. Встречается в восточной части Нового Южного Уэльса на Юго-востоке Квинсленда.

Описание 
Prostanthera howelliae представляет собой кустарник высотой 0,3—1,5 м, его ветви густо покрыты короткими волосками. Листья узкие, имеют яйцевидную форму. Длина листа 2,5—10 мм, ширина 0,5—1,5 мм, края загнуты вниз.

Примечания

Ссылки 
 
 

Эндемики Австралии
Флора Австралии